Johann Kaspar ist ein römisch-katholischer Gedenktag, begangen am 12. Januar in Erinnerung an Johann Kaspar Kratz.

Johann Kaspar ist der Name folgender Personen:

 Johann Kaspar (1822–1885), deutscher Maler, siehe Johannes Kaspar (Maler)